Долж () је округ у републици Румунији, у њеном југозападном делу. Управно средиште округа је град Крајова, а битни су и градови Баилешти, Калафат, Дабулени, Филијаши и Бечет.

Име има словенско порекло. То су комбинације Доњи и Жију.

Положај 

Округ Долж је погранични округ у према Бугарској ка југу (граница река Дунав). Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Горж (округ)
 ка североистоку: Валча (округ)
 ка истоку: Олт (округ)
 ка западу: Мехединци (округ)

Природни услови 
Округ припада историјској покрајини Олтенија. Долж округ обухвата доњи ток реке Жију у делу када она протиче кроз равницу Влашке низије. Једино на крајњем северу округа има побрђа. Јужни део округа наслања се на Дунав.

Становништво 
Долж спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине преко 96% становника округа, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка